Linaria – rodzaj roślin z rodziny babkowatych
 Linaria – rodzaj ptaka z rodziny łuszczakowatych